Journey to the Center of the Earth steht für:

 Journey to the Centre of the Earth, Studioalbum von Rick Wakeman (1974)
 Journey to the Center of the Earth (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1967–1969) 
 Journey to the Center of the Earth, Originaltitel von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Henry Levin
 Journey to the Center of the Earth, Originaltitel von Reise zum Mittelpunkt der Erde (1999), US-amerikanische Fernsehserie von George Trumbull Miller 
 Journey to the Center of the Earth, Originaltitel von Der verborgene Kontinent, Computerspiel von Frogwares aus dem Jahr 2003
 Journey to the Center of the Earth, Originaltitel von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008), internationaler Abenteuerfilm von Eric Brevig
 Journey to the Center of the Earth, Originaltitel von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 2, Mockbuster von The Asylum aus dem Jahr 2008

Siehe auch:
 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (Begriffsklärung)